Імпера́тор Чжа́н ( або , «Світлий імператор») — скорочена форма посмертного імені та титулу імператорів Китаю. Інші назви — Чжан-ді, Чжанді.

Китай 
Імператор Чжан — третій імператор династії Пізня Хань (76 — 88).
Імператор Чжан — третій імператор династії Цін (1643 — 1661).

Чжан